Le Xian de Luxi (泸溪) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine ;
 Le Xian de Luxi (芦溪) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine ;
 Luxi (潞西) est une ville de la province du Yunnan en Chine ;
 Le Xian de Luxi (泸西) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.